«Любовь на бегу» () — художественный фильм режиссёра В. С. Ван Дайка, вышедший в  году.
 «Любовь на бегу» () — художественный фильм режиссёра Франсуа Трюффо, вышедший в 1979 году.
 «Любовь на бегу» () — телевизионный фильм режиссёра Гаса Трикониса, вышедший в 1985 году.
 «Любовь на бегу» () — фильм режиссёра Саломе Брезинер, вышедший в  году.